La Résurrection de Lazare est le titre de plusieurs œuvres ayant pour sujet la sortie du tombeau de Lazare de Béthanie :
 Résurrection de Lazare, icône russe de la fin du  siècle ;
 Résurrection de Lazare, tableau de Sebastiano del Piombo peint entre 1517 et 1519 ;
 La Résurrection de Lazare, tableau du Caravage peint en 1609 ;
 La Résurrection de Lazare, tableau de Rembrandt peint vers 1630.